Форе́ль:

 Форель — общее название нескольких видов пресноводных рыб, относящихся к семейству лососёвых, Salmonidae.
 Форель, Огюст Анри (1848—1931) — швейцарский невропатолог, психиатр, мирмеколог и общественный деятель.
 Форель, Франсуа-Альфонс (1841—1912) — швейцарский учёный-естествоиспытатель, профессор медицины, врач, натуралист. Основатель лимнологии.
 Форель — вторая по высоте гора Гренландии.
 Форель — железнодорожная станция в Амурском районе Хабаровского края.
 Форель — посёлок при одноимённой станции в Амурском районе Хабаровского края.
 Форель (подводная лодка) — малая подводная лодка, подаренная России фирмой Круппа в 1904 году.
 Форель (подводная лодка, 1917) — российская подводная лодка типа «Барс».
 «Форель» — песня на слова Шубарта, музыка к которой сочинена в 1817 году Францем Шубертом.
 Форель — лодка класса РИБ.
 Щ-108 — советская подводная лодка, носившая имя «Форель».
 Алгоритмы семейства FOREL — алгоритмы кластеризации, основанный на идее объединения в один кластер объектов в областях их наибольшего сгущения.
Форель — гидрокостюм